56 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (British F3 International) – rozpoczął się 17 kwietnia i zakończył się 1 października po dwudziestu dwóch rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja kierowców

Klasa narodowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Brytyjskiej Formuły 3

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2006 w sportach motorowych
2006 w Wielkiej Brytanii
2006 we Francji
2006 w Irlandii
2006 w Belgii
2006 we Włoszech